Хэнли () — английская фамилия.

 Хэнли, Бен (род. 1985) — британский автогонщик.
 Хэнли, Грант (род. 1991) — шотландский футболист.
 Хэнли, Ричард (род. 1957) — австралийский писатель, философ.
 Хэнли, Стив (род. 1959) — британский рок-музыкант, бас-гитарист.
 Хэнли, Уильям (1931—2012) — американский драматург, писатель и сценарист.

См. также 
 Хенли ()